San Antonio Abad kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Antonio Abad, Guerrero, ort, Ayutla de los Libres, 
 San Antonio Abad, Hidalgo, ort, San Salvador,

Spanien 

 Sant Antoni de Portmany, ort, Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar